Brisk bezeichnet

 Brisk (Frisiercreme)
 Brest (Belarus) (jidd. Brisk)